Шамшадинский султанат — государственное образование, существовавшее в 1747—1801 годах в Закавказье.

История 
Шамшадинский султанат, вассальный Картли-Кахетинскому царству, возник после смерти иранского правителя Надир-шаха, которая привела к междоусобицам за шахский трон и ослаблению централизованной власти. Шамшадинский султанат являлось владением кочевников из племён казахлар и шамсаддинлу. Шамсаддинлу являлись ветвью туркоманского племени зулкадар, которые первоначально кочевали в южной Армении в районе Дийярбекра. В XVII веке имели пастбища для скота в Карабахе. В 1801 году Картли-Кахетинское царство было присоединено к России, а вместе с ним и три султаната — Борчалинский, Казахский и Шамшадинский.

12 сентября 1801 г. специальным манифестом российского императора Александра I Восточная Грузия была присоединена к России. После упразднения Грузинского царства российские владения за Кавказским хребтом были объявлены губернией, «заключающей собственно Грузию (Карталинию и Кахетию) и мусульманские „дистанции“». Губерния делилась на Кахетию верхнюю (Телав), нижнюю (Сигнах), Карталинию верхнюю (Душет), среднюю (Гори), нижнюю (Тифлис) и Сомхетию (Лори). Кроме того, в состав губернии входили татарские дистанции: Борчалинская, Казахская, Шамшадинская

Шамшадилы (шамшаддилы) поминаются в разных источниках, одним из которых является “Обозрение российских владений за Кавказом, в статистическом, этнографическом, топографическом и финансовом отношениях. Часть II”. Судя по источнику, обозрение относится к 1836 году и описывает владения шамсадилов в страницах 256–257.

По камеральному описанию в 1831 году, исчислено в 50 селениях Шамшадильской дистанции 2,561 дым, в которых заключалось 10,888 душ мужского пола. Это народонаселение, судя вообще по пространству земли и по количеству удобной из нее для хлебопашества, весьма незначительно, ибо составляет не более 2,5 душ мужского пола на каждую квадратную версту.
Жители Шамшадильской дистанции разделяются на те же классы, как и Казахские; права, преимущества и обязанности каждого из них равномерно те же. Даже в отношении физических способностей, нравственных качеств и просвещения, жители Шамшадильской дистанции совершенно сходствуют с Казахцами, будучи с ними одного происхождения, одного вероисповедания, и говоря теми же языками.
Но касательно общего благосостояния должно заметить, что Шамшадильские армяне, за оказанное ими усердие при вторжении в наши пределы персиян, избавлены от управления татарских агаларов; это самое дало им возможность улучшить свое благосостояние.
В общем числе народа заключается 8,697 татар и 2,191 армян мужского пола. Армяне исповедуют религию христианскую, а татары — магометанскую; большая часть мусульман следуют учению Али.

История с восстанием Насиб султана в 1819 году, которое впоследствии было подавлено и завершено прокламацией Ермолова, упоминается в книге  “История 13-го Лейб-Гренадерского Эриванского Его Величества полка за 250 лет. Часть IV” (стр. 34–35).

Cписок султанов 
Аллахверди султан Зулкадар (1747—1761)
Али султан Шамсаддинли (1761—1797)
Насиб султан Шамсаддинли (1797—1819)

См. также 
 Азербайджанские ханства
 Борчалинский султанат
 Казахский султанат
 Куткашенский султанат
 Илисуйский султанат
 Татарские дистанции

Примечания 

Государства в истории Азербайджана
Государства в истории Армении
Тучкатак
История Тавушской области
Исторические султанаты